Gerwin is een jongensnaam.

De naam betekent vriend met de speer.

De naam komt in Noord-Nederland vrij veel voor.

Waarschijnlijk heeft het een Frankische oorsprong.
Hierbij verwijst "Franken" of naar de regio waar nu Frankfurt ligt, of naar het Frankische Rijk van Karel de Grote (768-814). Dat rijk omvatte ongeveer Frankrijk, Duitsland en Nederland.

In de regio Eindhoven ligt een dorp Gerwen waarvan wordt aangenomen dat de naam is afgeleid van "Gerwins heim", de woonplaats van Gerwin.

Jongensnaam